Sinnacher ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Sinnacher (1663–1735), deutscher Maler, siehe Abraham Synacher
 Franz Anton Sinnacher (1772–1836), österreichischer Historiker, Lehrer und Priester

Siehe auch:
 Simnacher